Marija pomagaj je lahko:

 Marija Pomagaj (iz nemško Maria Hilf), drugo ime za Marijo Pomočnico kristjanov
 Marija Pomagaj, slika Leopolda Layerja
 Marija Pomagaj, skrajšano ime Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah, v kateri domuje slika Leopolda Layerja
 Marija pomagaj, album slovenske rock skupine Sokoli

Glej tudi 

 Marijino Celje